Berbegal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berbegal (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Berbegal (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar